Carlos II de Gonzaga-Nevers (Mantua, 31 de octubre de 1629 - Mantua, 14 de agosto de 1665) fue duque de Nevers y Rethel, duque de Mantua y duque del Monferrato y príncipe de Arches.

Biografía
Era hijo de Carlos de Gonzaga-Nevers y de su esposa María de Gonzaga, nieto de Carlos I de Gonzaga-Nevers. Su padre murió antes que su abuelo, y cuándo éste falleció en 1637 lo dejó como heredero con tan sólo 8 años, por lo que hasta que cumplió la mayoría de edad, fue su madre María quien tomó las riendas del gobierno como regente.

María gobernó con sabiduría durante 10 años, pero al asumir, Carlos la deja de lado asumiendo él mismo todo el control.

El nuevo duque no tenía la misma capacidad que su madre: débil y mimado, todas sus decisiones eran tomadas en su propio beneficio y para financiar sus frívolos entretenimientos.

Gracias al buen trabajo de su madre, Carlos se había casado en 1649 con Isabel Clara de Habsburgo sobrina del Emperador Fernando II de Habsburgo. El matrimonio, eso sí, fue solamente un acto burocrático, ya que Carlos mantenía abiertamente una relación con otra noble, Margarita della Rovere.

Los problemas del Montferrato, que estaba permanentemente entre Francia y la alianza del Imperio y España, fueron resueltos por el Duque expulsando a los franceses de Casale Monferrato en 1652. Al mismo tiempo, para no enemistarse con Francia, Carlos enviaba a París una paga para justificarse, que fue considerada como suficiente por Luis XIV.

Fundamentalmente el interés de ambas potencias era que el Montferrato no cayera en las manos del enemigo, y les era muy cómodo para ambas que estuviera en manos del débil duque.

En 1656 cedió Nevers con su título al cardenal Mazarino quien lo adquirió para su sobrino Giuliano Mancini.

Al duque lo sucedió su único hijo, Fernando Carlos bajo la regencia de su madre, Isabel Clara.

Matrimonio e hijos 

Se casó en 1649 con Isabel Clara de Habsburgo, sobrina del emperador Fernando II de Habsburgo con quien tuvo solamente un hijo: Fernando Carlos, quien lo sucede como duque.

Ancestros

Bibliografía 
Giuseppe Coniglio. I Gonzaga. Varese, Dall'Oglio, 1967.
Lorenzo Bignotti. La Zecca di Mantova e Casale (Gonzaga). Mantova, Grigoli, 1984

Enlaces externos 

Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato
Biografía

Duques de Mantua (Gonzaga-Nevers)
Gobernantes de Mantua del siglo XVII
Duques de Nevers
Duques de Rethel
Carlos 07
Nacidos en Mantua
Fallecidos en Mantua
Duques de Mayena